demon – pojęcie w mitologii oraz religioznawstwie, istota występująca w wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach; zobacz też: demonologia

 Sztuka i kultura
 Demon – jedna z kart tarota
 Demon – opera Antona Rubinsteina do libretta Pawła Wiskowatowa według poematu Michaiła Lermontowa (premiera w 1875 roku)
 Demon – album muzyczny grupy Fatum wydany w 1993 roku
 Demon – południowoafrykański film z 1979
 Demon – brytyjski film z 1985
 Demon – polski film z 2015 roku w reżyserii Marcina Wrony

 Inne
 demon – proces w systemie operacyjnym Unix, działający w tle bez konieczności interakcji z użytkownikiem
 demon Laplace’a – hipotetyczna istota dysponująca kompletną wiedzą o położeniu wszystkich cząstek elementarnych  Wszechświata oraz wszelkich siłach działających na nie
 demon Maxwella – hipotetyczna istota mająca unaocznić sens fizyczny drugiej zasady termodynamiki
 Operacja Demon – kryptonim ewakuacji wojsk brytyjskich z Grecji począwszy od 24 kwietnia 1940
 Hawker Demon – samolot myśliwski, konstrukcji brytyjskiej, z okresu przed 2 wojną światową
 Demon – skała wspinaczkowa w grupie Cim w Podzamczu na Wyżynie Częstochowskiej

Zobacz też 

 Daemon
 Demony